Силос — многозначный термин. Может означать:
 Силос — сочный корм для сельскохозяйственных животных.
 Силос (ёмкость) – склад для хранения сыпучих материалов.
 Силос (лагерь) — лагерь для пленных и гражданских сербов и хорватов близ Сараева, организованный армией боснийских мусульман.
 Силос (озеро) — озеро в Тихвинском районе Ленинградской области.

См. также 
 Силосная башня — специальное сооружение для силосования и содержания заквашенных (засилосованных) растительных кормов, а также непереработанного зерна или цемента.
 Силосный корпус
 Силос цемента